Bergstraße steht für:

Gegenden:
 Bergstraße, Straße und Landschaft in Hessen und in Baden-Württemberg
 Bergstraße (Naturraum) (Nr. 226), Naturraum des Oberrheinisches Tieflandes in Südhessen und im Norden Baden-Württembergs

Orte:
 Kreis Bergstraße, Landkreis im Regierungsbezirk Darmstadt, Hessen
 Oberbergstraße, Ortsteil der Stadt Werl, Nordrhein-Westfalen
 Niederbergstraße, Ortsteil der Stadt Werl, Nordrhein-Westfalen

Straßenzüge:
 Bergstraße (Berlin), in Berlin-Mitte, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Mitte #Bergstraße*
 Bergstraße (Dresden)
 Bergstraße (Hamburg)
 Bergstraße (Hildesheim)
 Bergstraße (Kiel)
 Bergstraße (Schwerin)
 Bergstraße (Salzburg)
 Bergstraße, früherer Name eines Teils der Karl-Marx-Straße (Berlin)
 Alte Bergstraße, in Landsberg am Lech

Siehe auch:
 Mittlere Bergstraße
 Obere Bergstraße
 Gebirgsstraße
 Bergweg (Begriffsklärung)